Le terme ligne W est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne W du métro de New York

Tramway 
 Ancienne ligne W du Tramway vicinal de Gand ;
 Ancienne ligne W (Nord)  du tramway vicinal de Bruxelles ;
 Ancienne ligne W (Place Rouppe)  du tramway vicinal de Bruxelles.

Voir aussi 
  

L